Лара () — штат на северо-западе Венесуэлы.

Площадь — 19 800 км². Население — 1 774 867 человек (2011).  

Административный центр — город Баркисимето.

Муниципалитеты и их центры 
 Андрес-Елой-Бланко (Санаре)
 Креспо (Дуака)
 Ирибаррен (Баркисимето)
 Хименес (Кибор)
 Моран (Эль-Токуйо)
 Палавесино (Кабударе)
 Симон-Планас (Сараре)
 Торрес (Карора)
 Урданета (Сикисике)

Ссылки 
 Туризм в Ларе
 Информация о штате Лара
 Информация о штате Лара

Штаты Венесуэлы